Буковник:
 Буковник () — род папоротников семейства Телиптерисовые 
 Буковник — то же, что и буковый лес